Фуэнферрада (; )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 73 км от столицы провинции. Занимает площадь 24,22 км². Население — 62 человек (данные  на 2012 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Trabajo de Marco Negredo sobre Etnología "El habla de Fuenferrada"
 Fuenferrada.net
 Fuenferrada en AragonEsAsí.com

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля